Perling est un nom propre germanique et asiatique qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Ambrosius Perling (ca 1657-1718), maître écrivain actif à Amsterdam ;
  (1975-), avocate et procureur général estonienne.

Toponyme 
Perling est un nom de lieu malaisien et indonésien notamment porté par :
 , quartier du district de Johor Bahru dans l’état de Johor en Malaisie ;
 , île d'Indonésie à proximité de l’île de Bornéo dans la province du Kalimantan du Sud ;
 , île d'Indonésie à proximité de l’île de Sumatra dans la province d’Aceh.

Patronyme germanique
Homonymie de toponyme